Koistinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1948), homme politique américain dans le Dakota du Sud
 (né en 1966), concepteur finlandais de kantele
 (né en 1970), athlète finlandais en lancer du poids
Matti Koistinen (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1925), concepteur finlandais de kantele
 (né en 1956), artiste de kantele finlandais
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois